Michałówka (ukr. Михайлівка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim.

Przypisy 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podhajecki